Lough Derg je pojmenování dvou jezer v Irsku.

 Lough Derg (Munster) – leží v provincii Munster na hranici hrabství Tipperary, Galway a Clare (druhé největší jezero v Irsku).
 Lough Derg (Donegal) – malé jezero v hrabství Donegal.